Турн:
 Турн — в римской мифологии король рутулов.
 Турн () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

Персоналии 
 Турн, Йиндржих Матиаш (1567—1640) — богемский дворянин, один из лидеров протестантского движения в годы Тридцатилетней войны.
 Турн, Ханс Петер (род. 1943) — немецкий социолог.